Рипольес (, ) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

Муниципалитеты 
 Кампдеваноль
 Кампельес
 Кампродон (Жирона)
 Гомбрен
 Льянарс
 Лес-Льоссес
 Мольо
 Огасса
 Пардинес
 Планолес
 Керальбс
 Рибес-де-Фресер
 Риполь
 Сан-Жоан-де-лес-Абадессес
 Сан-Пау-де-Сегуриес
 Сеткасес
 Тосес
 Вальфогона-де-Рипольес
 Вилальонга-де-Тер

Примечания 

Районы Жироны